Az 1973–1974-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hatvanharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 17 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az SK VÖEST Linz csapata nyerte.  

A szezon végeztével nagy szerkezetátalakítás történt az első osztályban. Az induló csapatok létszámát 10-re csökkentették, az alapján, hogy Ausztria minden szövetségi tartományából legalább 1 csapat az újjá alakuló Bundesliga tagja legyen.

A bajnokság végeredménye

 Az SK VÖEST Linz az 1973-74-es szezon bajnoka.
 Az SK VÖEST Linz részt vett az 1974–75-ös bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Wacker Innsbruck részt vett az 1974–75-ös kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Rapid Wien és a Sturm Graz részt vett az 1974–75-ös UEFA-kupában.
 A Linzer ASK osztályozót játszott.
 A létszámcsökkentés következtében a Donawitzer SV Alpine, a Wiener SC, az 1. Simmeringer SC, a Grazer AK, a Radenthein/Villacher SV, a First Vienna FC és az FC Vorarlberg kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok